Robert Grzanka (piłkarz)
 Robert Grzanka (siatkarz)